Юни́тас ( — единство):

 «Юнитас» — книга итальянского астронома Анджело Секки.
 (306) Юнитас — астероид главного пояса, который был открыт 1 марта 1891 года.
 «Юнитас» — название нынешнего российского футбольного клуба «Алания» (Владикавказ) в 1921—1960 гг.
 «Юнитас» — название ряда нидерландских футбольных клубов в начале XX века:
 «Юнитас»  — футбольный клуб из города Горинхем, участник Кубка Нидерландов по футболу 1925 г.
 «Юнитас» — основанный в 1915 году прообраз футбольного клуба «Гронинген».

См. также 
 Унитас (футбольный клуб)
 Юнайтас